Это статья о мифологии. О музыкальной группе см. Pazuzu

Пазузу () — в ассирийской и вавилонской мифологии повелитель демонов ветров, сын бога Ханби. Изображался с человеческим телом, с головой льва или собаки, с львиными лапами и когтями на ногах, с двумя парами крыльев, с жалом скорпиона и змеевидным пенисом. Часто изображался с поднятой правой рукой и опущенной левой, что символизировало жизнь и смерть, созидание и разрушение. Пазузу — демон юго-западного ветра, который приносил засуху и голод в засушливые сезоны и потопы — во влажные. Фигура Пазузу нередко использовалась при создании амулетов, призванных бороться с зловредной силой Ламашту, который мог причинить вред ребёнку и матери во время родов. Также Пазузу выступал в роли защитника людей от чумы и злых сил.

В искусстве 
 В фильме «Изгоняющий дьявола» и одноимённом романе одним из злых духов, которыми была одержима главная героиня, являлся Пазузу.
 В сериале «Константин (телесериал)» в 1 сезоне, 9 серия, Пазузу захватил тело главного героя.
 В м\ф «Симпсоны» герой 29 сезона 4 серии
 В м\ф «Футурама» герой полнометражного фильма «Футурама: Зверь с миллиардом спин», а также 7 эпизода 5 сезона.
 Создатели фильма «Star Wars. Episode VII: The Force Awakens» сравнивали персонаж Верховного лидера Сноука с Пазузу.
 Упоминается в творчестве Александра Рудазова, цикл «Архимаг».
 Также в Пазузу верит басист-сатанист группы «Gorillaz» Мёрдок.
 В музыкальном клипе группы «Gorillaz» - Rock It. (Пазузу как-бы оживает, и начинает петь.)
 В аниме-сериале Jormungand: Perfect Order седьмой эпизод называется Пазузу, события разворачиваются в пустыне Персидского залива.
 В ММОРПГ R2 Online обитают агрессивные монстры Пазузу.
 В игре «Diablo III», в Пустынных песках (второй акт), можно встретить уникального пустынного дервиша Пазузу.
 В игре «The Dark Pictures Anthology: House of Ashes», молодая пара военных, оказавшаяся в руинах храма шумеров, находит статуэтку Пазузу. Также впоследствии игрок неоднократно видит множество статуй Пазузу по ходу игры. Прототип монстров тоже был вдохновлен обликом Пазузу.

 В игре Digital Devil story: Megami Tensei II является одним из антагонистов истории.
 В игре Louvre: L’Ultime Malédiction (В России игра была выпущена компанией Руссобит-М под названием Лувр: Последнее проклятие ), одна из статуэток.

Примечания

Ссылки 
 The Demon of the South-West Wind
 Oriental Institute of Chicago (фигура Пазузу)
 Лувр (фигура Пазузу)

Боги ветров
Боги неба и атмосферных явлений
Демоны
Мифические существа шумеро-аккадской мифологии
Мифические животные-гибриды